35. længdegrad kan henvise til:

 35. vestlige længdekreds
 35. østlige længdekreds